Baanes ist der Name folgender Personen:

 Baanes († 636), byzantinischer General, siehe Vahan (Feldherr)
 Baanes (Paulikianer) († 801), Anführer der Paulikianer

Siehe auch:
 Vahan